Black Sabbath — дебютный альбом рок-группы Black Sabbath, выпущенный в Великобритании 13 февраля 1970 года. 7 марта 1970 года альбом поднялся до #8 в UK Albums Chart и до #23 в Billboard 200.

Записанный всего за три дня (8 часов студийной работы) и обошедшийся группе лишь в 1200 фунтов стерлингов, сегодня дебютный альбом Black Sabbath считается классикой хеви-метала. В списке IGN Music (Top 25 Metal Albums) он — на 13-м месте (второй альбом группы, Paranoid, идет здесь вторым, уступая Master of Puppets (Metallica)).

История 
Заглавный трек — который был назван в честь фильма 1963 года «Три лика страха» (в англоязычном прокате — «Чёрная суббота») с Борисом Карлоффом в главной роли, и, в свою очередь, дал новое название группе, тогда ещё известной как Earth — появился после того, как Гизер Батлер взял у Оззи Осборна книгу XVI века о чёрной магии. «…Я проснулся среди ночи: у дальнего конца кровати стояла фигура в чёрном. Несколько секунд спустя она словно бы растворилась, заставив меня пережить момент незабываемого ужаса… Я рассказал об этом Оззи, и у него, судя по всему, эта история засела в памяти. Едва мы начали играть Black Sabbath, он тут же выдал целиком весь этот текст… После всего этого стало ясно: иного названия для нашей группы и быть не может!»

Согласно другой истории, Гизер и Тони на репетиции, представляя новые музыкальные идеи Оззи и Биллу, выдали независимо друг от друга один и тот же рифф.

Из альбома был выпущен сингл «Evil Woman» (с «Wicked World» на обороте).

Издания 
Оригинальный виниловый диск, ныне являющийся раритетом, был выпущен с раскрывающейся обложкой. На развороте её был изображен перевернутый крест с коротким стихотворением внутри:

Оригинальная европейская версия альбома содержит композицию «Evil Woman» с одноимённого сингла, который был выпущен ещё до выхода альбома; он открывает его вторую сторону. На американской версии диска первый трек стороны Б — композиция «Wicked World» (которая, в свою очередь, была стороной Б на сингле «Evil Woman»).

Американская версия альбома включает в себя больше композиций, чем оригинальный диск. Считается, что эти дополнительные композиции появились выделением проигрышей из основного материала:
 «Wasp» — интро из «Behind The Wall Of Sleep»
 «Bassically» — соло бас-гитары, открывающее «N.I.B.».
 «A Bit Of Finger» — акустическое вступление к «Sleeping Village».

В некоторых американских изданиях композиции «Wasp», «Behind The Wall Of Sleep», «Bassically» объединены в один трек с названием «Sleeping Village», «N.I.B.» «A Bit Of Finger» и «Warning» так же объединены в один трек, в то время как европейское издание разделяет все эти треки.

Большинство североамериканских изданий альбома неправильно указывают продолжительность «Wicked World» в 4:30, и попурри Warning в 14:32.

Список композиций 

<small>
Европейское издание (Vertigo)
Сторона 1:
 «Black Sabbath» — 6:16
 «The Wizard» — 4:24
 «Behind the Wall of Sleep» — 3:38
 «N.I.B.» — 6:06
Сторона 2:
 «Evil Woman» — 3:25
 «Sleeping Village» — 3:46
 «Warning» — 10:32
переизданная в 1996 году редакция
 «Wicked World» — 4:47
Американское издание (Warner Brothers Music)
Сторона 1:
 Black Sabbath — 6:20
 «The Wizard» — 4:22
 «Wasp/Behind the Wall of Sleep/Bassically/N.I.B.» — 9:44
Сторона 2:
 «Wicked World» — 4:47
 «A Bit of Finger/Sleeping Village/Warning» — 14:15
издание 2004 года
 «Evil Woman» — 3:25

Deluxe-издание 2016 года
Диск 1
 «Black Sabbath»
 «The Wizard»
 «Wasp/Behind The Wall Of Sleep/Bassically/N.I.B.»
 «Wicked World»
 «A Bit Of Finger/Sleeping Village/Warning»
Диск 2
 «Evil Woman (Don’t Play Your Games With Me)»
 «Black Sabbath» — (репетиционная запись)*
 «Black Sabbath» — (инструментальная версия)*
 «The Wizard» — (репетиционная запись)*
 «N.I.B.» — (альтернативная версия)*
 «Evil Woman (Don’t Play Your Games With Me)» — (альтернативная версия)*
 «Sleeping Village» (вступление) — (альтернативная версия)*
 «Warning» (Часть 1) — (репетиционная запись)*
'*' — ранее не издававшиеся в США варианты
<small>
Ограниченное издание 2009 года
Диск 1
 Black Sabbath — 6:16
 «The Wizard» — 4:24
 «Behind the Wall of Sleep» — 3:38
 «N.I.B.» — 6:06
 «Evil Woman» — 3:25
 «Sleeping Village» — 3:46
 «Warning» — 10:32
Диск 2
 «Wicked World» — 4:47
 Black Sabbath (репетиционный вариант) — 6:22
 Black Sabbath (инструментальная версия) — 6:13
 «The Wizard» (репетиционный вариант) — 4:46
 «Behind the Wall of Sleep» (репетиционный вариант) — 3:41
 «N.I.B.» (инструментальная версия) — 6:08
 «Evil Woman» (альтернативная версия) — 3:47
 «Sleeping Village» (альтернативная версия вступления) — 3:45
 «Warning Part 1» (репетиционный вариант) — 6:58

Комментарии к песням 
 «Evil Woman» — кавер; оригинальная композиция исполнялась группой Crow.
 «Warning» — кавер; оригинальная композиция исполнялась Ansley Dunbar’s Retaliation.

Интересные факты 
 В список лучших каверов по версии журнала Metal Hammer попало три песни из альбома: «Evil Woman» — как кавер Crow, исполненный группой, на 9-е место, «The Wizard» в исполнении Black Label Society на 8-е и «Behind the Wall of Sleep» (Static-X) — на 54-е.
 Альбом вышел в пятницу 13 февраля.

Участники записи 

 Тони Айомми — гитара
 Оззи Осборн — вокал, гармоника («The Wizard») На оригинальной версии диска писался как Ossie Osbourne
 Гизер Батлер — бас-гитара
 Билл Уорд — ударные
Технический персонал
 Том Аллом — звукоинженер
 Барри Шеффилд — звукоинженер
 Роджер Бэйн — продюсер
 Keef — графика, фото

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Дебютные альбомы 1970 года
Альбомы Black Sabbath
Альбомы Vertigo Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Castle Communications
Альбомы стоунер-рока
Альбомы блюз-рока